Са́ммервилл, Са́ммервиль () — название нескольких населённых пунктов в США и Канаде.

Населённые пункты США 
  — город в Джорджии.
  — город в Орегоне.
  — боро в Пенсильвании.
 Саммервилл — городок в Южной Каролине.

Фамилия 
 Саммервилл, Крисенсио (род. 2001) — нидерландский футболист.

См. также 
 Саммерсвилл
 Саммерфилд